Утемуратов — фамилия. Известные носители:
 Утемуратов, Булат Жамитович (род. 1957) — предприниматель, общественный деятель, дипломат.
 Утемуратов, Тлеумурат (род. 1925) — полный кавалер ордена Славы.